'Baron Girod de l’Ain' est un cultivar de rosier Bourbon hybride remontant obtenu par le rosiériste français Reverchon en 1897. Il doit son nom au baron Girod de l'Ain (1781-1847), homme politique français, pour le cinquantenaire de sa mort. Ce rosier d'autrefois fort original est toujours très apprécié dans de nombreux pays par la couleur carmin remarquable de ses pétales bordés d'un liséré blanc.

Description 
Le buisson atteint  de hauteur et  de largeur. Les fleurs doubles mesurent de  de moyenne et arborent une couleur remarquable d'un rouge carmin foncé avec quelques stries blanches en liséré très légères au bord des pétales finement dentelés. Son parfum est fort et agréable. Sa floraison est remontante, avec une floraison abondante à la fin du printemps et puis une autre moins luxuriante au cours du mois de septembre.

Ascendance 
Ce rosier est une mutation du rosier 'Eugène Fürst' (1875, Soupert & Notting, Luxembourg). D'après le site Helpmefind.com:

Culture 
Sa zone de rusticité est: 6b (… ). Il est moyennement résistant à la maladie des taches noires. Il a besoin d'être taillé à la fin de l'été. Il faut éviter le soleil brûlant.

Quelques distinctions américaines

 Victorian (ARS). Olympia Rose Society Show. 2012
 Victorian (ARS). Central Louisiana Rose Society Show.  2001
 Victorian (ARS). El Paso Rose Society Show.  2001
 Victorian (ARS). Las Vegas Valley Rose Society Show.  2001
 Victorian (ARS). Tulsa Rose Society Show.  2001
 Victorian (ARS). Forest City Rose Society Show. 2000
 Victorian (ARS). Thumb Rose Society Show. 2000
 Victorian (ARS). Western Reserve Rose Society Show. 2000
 Victorian (ARS). Rose Society of Tucson Show. 1999
 Victorian (ARS). Southwest Oregon Rose Society Show. 1998

Notes et références

Bibliographie 
  Marilyn A. Young et Philip Schorr, Modern Roses, 2007, Shreveport LA, American Rose Society, , 576 pages, 
  Charles & Brigid Quest-Ritson, The Royal Horticultural Society Encyclopedia of Roses, 2011, Londres, éd. Dorling Kindersley, , 448 pages

Liens externes 
'Baron Girod de l'Ain' sur le site de l'Encyclopédie Nature & Jardin
 'Baron Girod de l’Ain' sur le site David Austin Roses
 Rosa 'Baron Girod de l’Ain' sur le site websad.ru

Cultivar de rosier
Rosier Bourbon
Hybride remontant